Беляниха — название населённых пунктов в России:
 Беляниха — деревня в Перевозском районе Нижегородской области.
 Беляниха — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.